Карл Геринг:
 Геринг, Карл Готлиб (; 1766—1853) — саксонский учитель, органист и композитор.
 Геринг, Карл Эвальд Константин (1834—1918) — немецкий физиолог.